Amerikai Egyesült Államok
 Rule (Arkansas)
 Rule (Texas)